Старіков Віталій Іванович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Старіков Володимир Іванович (* 1952) — український учений, фахівець з онкохірургії, доктор медичних наук, професор.
 Ста́ріков Євге́н (Юджин) Вале́рійович — американський футболіст.
 Старіков Євген «Док» Андрійович (1982—2014) — рядовий міліції, загинув у наслідок російської агресії, учасник російсько-української війни.
 Старіков Ілля Мойсейович (1934—2022) — вчений, педагог, письменник, видавець, громадський діяч, професор, доктонр педагогічних наук.
 Старіков Юрій Володимирович (* 1957) — радянський футболіст, захисник та півзахисник.
 Старікова Олена Вікторівна (нар. 1996) — українська трекова велогонщиця, срібна призерка чемпіонатів світу та Європи.

Див. також 
 Стариков
 Старікови

Примітки 

російські прізвища